Александр Иванович Астафьев (1816, Козельский уезд — 1863, Тверь) — военный публицист, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 
Александр Иванович Астафьев родился в 1816 году в Козельском уезде Калужской губернии в дворянской семье Астафьевых.

Окончил курс в Первом Московском кадетском корпусе, откуда в 1835 году выпущен прапорщиком в 8-ю артиллерийскую бригаду. В 1844 году был зачислен Генеральный штаб — по окончании Николаевской академии генерального штаба.

В 1854 году, в чине полковника, определен на должность штаб-офицера Николаевской академии и оставался в ней до 1863 года, когда, по состоянию здоровья, был отправлен в отставку в чине генерал-майора.

В своих сочинениях А. И. Астафьев отвергал всякое значение опыта; от военных требовал универсального теоретического образования, знакомства со всеми общими науками, о науках же специально военных отзывался с пренебрежением.

Избранные труды 

 Варшавская губерния : [по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте, составлял Ген. штаба кап. Астафьев]. — СПб. : в тип. Деп-та Ген. Штаба, 1850. — 4+282+64+20 с. — (Военно-статистическое обозрение Российской империи / издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального Штаба; т. 15, ч. 3)
 Воспоминания о Суворове. — СПб. : тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1856. — 2+32+2 с.
 Источники политической экономии и государственного хозяйства : 1-е прил. к Соврем. воен. искусству. Кн. 1-2. — СПб. : тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1862—1863. — 2 т.
 О современном военном искусстве: Ч. 1-2. — СПб. : тип. Почт. деп., 1856—1861.
 Ч. 1: Исследование начал военного искусства. — 1856. — 20+251+2 с.
 Ч. 2. — 1861. − 22+366+2+67 с.
 Критическое исследование современной системы финансов западных государств : Прил. 2 [к кн. «О современном военном искусстве»]. — СПб. : тип. Гл. арт. упр., 1863. — 2+38 с.
 Ответ на рецензию Военного сборника, о современном военном искусстве. — [СПб.] : Воен. тип., ценз. 1862. — 26 с.
 Полевая служба войск (совместно с капитаном Кенигом).
 Что такое военное хозяйство : Прил. 4 к [кн. А. И. Астафьева] Соврем. воен. искус. : (По поводу кн. подполк. Аничкова «Военное хозяйство»). — СПб. : тип. С. Н. Бекенева, 1861. — 49 с.

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени (1851) с Императорской короной (1852)
 Знак отличия за XV лет беспорочной службы (1854)
 Знак отличия за XX лет беспорочной службы (1859)

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в Козельском районе
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии